Лига 2 Английской футбольной лиги 2018/19 () — 15-й сезон в истории Лиги 2, четвёртого дивизиона в системе футбольных лиг Англии, и 26-й сезон третьего дивизиона Английской футбольной лиги после отделения Премьер-лиги.

Турнир начался 4 августа 2018 года и завершился 4 мая 2019 года. Победу в турнире одержал «Линкольн Сити».

Команды-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Вышли в Лигу 2 
Вышли из Национальной лиги
 Маклсфилд Таун
 Транмир Роверс
Выбыли из Лиги 1
 Олдем Атлетик
 Нортгемптон Таун 
 Милтон Кинс Донс
 Бери

Из Лиги 2 
Вышли в Лигу 1
 Аккрингтон Стэнли
 Лутон Таун
 Уиком Уондерерс
 Ковентри Сити
Выбыли в Национальную лигу
 Честерфилд
 Барнет

Турнирная таблица

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2018 
Футбол в Англии в сезоне 2018/2019